Conejos bezeichnet:

 Conejos (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Conejos (Colorado), Ort in den USA
 Conejos County, Verwaltungseinheit in den USA
 Conejos River, Fluss in den USA